Moundville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Moundville (Alabama)
Moundville (Missouri)